Ксавье́ ( )  — французское мужское имя, а также фамилия.

Происхождение 

Мужское личное имя Ксавье происходит от имени католического святого Франциска Ксаверия. Прозвание Ксаверий, в свою очередь, происходит от названия принадлежавшего его отцу замка Хавьер (), в котором родился святой. Название замка и одноимённого поселка, в котором он находится, вероятно, происходит от испанизированного варианта баскского топонима  (или etchaberri), новый дом (или от баскского владелец нового дома). 

Есть и более старая версия, английской писательницы Шарлотты Янг, о происхождении имени из  арабского языка, где оно означает яркий. Однако эта версия не подкреплена исторически, поскольку имя это появляется только с 16 века, когда влияние арабского языка на европейские (через испанский) давно уже прекратилось.

Личное имя распространено в основном у католиков.

Соответствие в других языках 
Английское имя Xavier (,  , , ) на русский язык традиционно транслитерируется как Ксавье́ или Ксавьер; может также передаваться как За́вир, Зе́йвир или За́вьер.

В форме Xavier имя употребительно также в португальском ([ʃɐviˈɛɾ]), каталанском ([ʃəβiˈe], [ʃəviˈe], [ʃaβiˈe], [ʃaviˈeɾ]), галисийском ([ʃɐviˈɛɾ]).

Другие орфографические варианты 
Xaverius — латинская (Ксаве́рий) и немецкая (Ксаве́риус) форма.

В форме Javier имя употребительно в испанском ([xaˈβjer]), в форме Xavier — в португальском.

Также известны формы Xaver (употребляется в испанском, каталанском (Xavier - Чавьé), немецком (Кса́вер), чешском, шведском, венгерском языках),  Xabiel (употребляется в немецком, чешском, шведском, венгерском языках), Xabier (баскское ([ʃaβiˈer]), известно также в испанском, немецком, чешском, шведском, венгерском),  Саве́рио, .

Другие испанские варианты: Xever, Javiel, Zavier, также Jaberri, Javerri.

Иногда считается, что русское православное календарное имя Саверий происходит от , хотя житие святого Саверия, епископа Персидского, упоминаемого в святцах, относит время и место его жизни к правлению Сапора II в Персиде (309-379 годы).

Женский аналог 
Испанский женский аналог имени: , .

Известные носители имени 
 Русселло, Ксавье
 Монтепен, Ксавье де
 Фабр, Франсуа-Ксавье
 Лефевр, Жан-Ксавье
 Биша, Мари Франсуа Ксавье
 Жирарден, Сесиль Станислав Ксавье де
 Барбарен, Филипп Ксавье Кристиан Иньяс Мари
Сентин (настоящее имя — Жозеф-Ксавье Бонифас)

Ксавьер:
 Чарльз Фрэнсис Ксавьер, Профессор Икс

Примечание

Литература 
 Гиляревский Р.С., Старостин Б.А. Иностранные имена и названия в русском тексте: справочник. — 3-е изд. — М.: «Высшая школа», 1985. — 224 с.
 Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен: 4000 имен. — 3-е изд., испр. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000. — 224 с. — ISBN 5-271-00161-X (ООО «Издательство Астрель»). — ISBN 5-17-000072-3 (ООО «Издательство АСТ»).
 Справочник личных имен народов РСФСР: Рек. М-вом юстиции РСФСР в качестве практ. пособия для работников органов записи актов граждан. состояния РСФСР / Под ред. А. В. Суперанской (отв. ред.), Ю. М. Гусева. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1989. — 656 с. — ISBN 5-200-00388-1.
 A Dictionary of First Names / Patrick Hanks, Kate Hardcastle, and Flavia Hodges — Second Edition — Oxford University Press, 2006. — 434 p. — ISBN 0198610602. — ISBN 9780198610601.
 Sheehan, T. W. Dictionary of Patron Saints' Names / Thomas W. Sheehan — Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor Publishing Division, Our Sunday Visitor, Inc., 2001. — 593 p. — ISBN 0-87973-539-2.

См. также 
 Ксаверий — немецкие и польские носители имени.